

Lokalizacje

Niemcy 
 Ortenburg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pasawa

Osoby 
 Henryk I z Ortenburga – hrabia

Inne 
 Ortenburg – hrabstwo
 Ortenburg – pałac